Monster Hunter (franchise), een mediafranchise en computerspelserie van Capcom
 Monster Hunter (computerspel), het eerste spel in de serie
 Monster Hunter (film), een film uit 2020 van Paul W.S. Anderson, gebaseerd op de computerspelserie van Capcom